Rønning, Rönning, Ronning  oder Roenning ist der Familienname folgender Personen:

 Åge Rønning (1925–1991), norwegischer Schriftsteller
 Andrea Rønning (* 1995), norwegische Handballspielerin
 Bjarne Rønning (* 1953), norwegischer Eishockeyspieler und Schriftsteller
 Carl Ronning (1863–1949), deutscher Kaufmann und Bremer Kaffeeröster
 Cliff Ronning (* 1965), kanadischer Eishockeyspieler
 Edvard Rønning (* 1952), norwegischer Dramatiker
 Eldar Rønning (* 1982), norwegischer Skilangläufer
 Frida Nåmo Rønning (* 1997), norwegische Handballspielerin
 Frode Rønning (* 1959), norwegischer Eisschnellläufer
 Geir Rönning (* 1962), norwegischer Sänger
 Hallbjørn Rønning (* 1950), norwegischer Schauspieler
 Joachim Rønning (* 1972), norwegischer Regisseur
 Jørn Ove Rønning (* 1976), norwegischer Fußballspieler
 Jon Niklas Rønning (* 1979), norwegischer Komiker
 Kåre Rønning (1929–1990), norwegischer Politiker
 Laila Selbæk Rønning, siehe Laila Selbæk (* 1981), norwegische Skilangläuferin
 Magne Thorleiv Rønning (* 1982), norwegischer Biathlet
 Maria Rønning (1741–1807), norwegische Einwanderin auf den Färöern
 Martin Rønning (* 1994), norwegischer Fußballspieler
 Per Rønning (* 1983), norwegischer Fußballspieler
 Per Verner Vågan Rønning (* 1983), norwegischer Eishockeyspieler
 Stein Rønning (1965–2008), norwegischer Karateka
 Trine Rønning (* 1982), norwegische Fußballspielerin

Siehe auch:
 Ronning-Haus in Bremen